Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 460 dans le monde.

 Route fédérale 460 en Allemagne
 RS-460 au Brésil
 Route 460 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 460 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 460 en France